RealD Cinema — технология проекции стереоскопических цифровых кинофильмов. В отличие от технологии IMAX 3D, RealD не требует двух кинопроекторов. Компания Sony имеет эксклюзивное соглашение на использование технологии RealD для показа фильмов с помощью своих 3D-проекторов.

История компании 
RealD была основана Майклом В. Льюисом и Джошуа Гриром в 2003 году. В 2005 году RealD выкупила компанию Stereographics, владеющую одноимённой технологией и такими продуктами как CrystalEyes. В 2007 году RealD обзавелась оптическими разработками компании ColorLink, ведущего поставщика RPTV, поляризованных плёнок и других оптических технологий. В дальнейшем RealD доработала технологии этих компаний и создала свои собственные системы 3D-проецирования.

Технология 

В технологии RealD 3D используется круговая поляризация света. Эта технология подобна IMAX с той разницей, что круговая поляризация вместо линейной позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы.

Проектор попеременно проецирует кадры для каждого глаза, причем эти кадры проецируются в циркулярном поляризованном свете  — по часовой стрелке для правого глаза, против часовой — для левого. Происходит это благодаря установленному перед объективом проектора электронно-поляризационному светофильтру, в котором попеременная циркулярная поляризация происходит благодаря «слоёному пирогу» из поляризационного и жидкокристаллического светофильтров. Очки с противоположной круговой поляризацией обеспечивают видимость каждым глазом только своей части стереопары вне зависимости от наклона головы зрителя. В 3D кинотеатрах каждый кадрик стереопары проецируется трижды, что по сравнению с обычной частотой проекции — 24 кадра в секунду — даёт утроение частоты до 72 кадров в секунду, предотвращая мерцание. В результате получается изображение, очень комфортное для восприятия.

Основной проблемой поляризованных 3D систем, используемых в кино, является потеря яркости изображения. Поляризационный фильтр, находящийся перед проектором, поглощает половину исходящего света, что и является причиной итоговой потери яркости на экране.
Кроме того, технология предъявляет высокие требования к экрану. Прежде всего, экран не должен менять поляризацию падающего на него света, в противном случае происходит разрушение стереоэффекта. Чтобы этого избежать, в RealD используются дорогостоящие экраны с серебряным покрытием. Вместе с чрезвычайно высокой стоимостью лицензии (100 000 евро на 4 года) это является одним из главных недостатков технологии, существенно ограничивающей её распространение. Кроме того, посеребрённые экраны из-за направленного характера отражения значительно ухудшают восприятие «плоских» фильмов, что в некоторых случаях вынуждает кинокомпании запрещать премьерные показы 2D-фильмов  в кинотеатрах с такими экранами.

RealD XL 
RealD XL Cinema System — это модификация технологии RealD, предназначенная специально для киноэкранов больших размеров.

Эта технология позволяет проецировать с помощью одного проектора трёхмерные фильмы на киноэкраны шириной до 24 м (80 футов), в то время как стандартная RealD обеспечивает размер проекции только до 13,7 м (45 футов).

Впервые технология RealD XL была опробована 5 ноября 2007 года на премьере фильма Беовульф Paramount Pictures в Лос-Анджелесе .

В России кинотеатры и кинофильмы в формате RealD XL называются SuperD .

RealD XLS 

Модификация RealD XLS может использоваться с экранами шириной до 15 м (50 футов), что не сильно отличается от базовой технологии RealD. Отличие этой модификации — в увеличенной яркости изображения за счёт применения запатентованной системы управления световым потоком. По заявлениям маркетологов RealD, эта модификация обеспечивает повышенное качество изображения.

Для проецирования используется проектор Sony 4K SXRD.

См. также 
 IMAX
 XpanD
 Dolby 3D
 SimEx 4D
 Стереокинематограф
 Кинотеатр

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт RealD
 Технологии 3D кино

Стереоэффект
3D-кино
Кинотеатры